El Torneig de Brisbane 2020, també conegut com a Brisbane International 2020, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments en categoria femenina. La dotzena edició se celebrà entre el 6 i el 12 de gener del 2020 al Queensland Tennis Centre de Brisbane, Queensland, Austràlia. L'edició del circuit ATP es va cancel·lar perquè fou substituïda l'edició inaugural de l'ATP Cup.

La tennista txeca Karolína Plísková va guanyar a Brisbane per tercera ocasió, segona consecutiva.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2020
WTA Tour 2020